Любовь Лидия:
 Андреева, Лидия Васильевна (род. 1982) — российский боксёр и кикбоксер.
 Андреева, Лидия Владимировна (1930—2018) — советский и российский искусствовед.
 Андреева, Лидия Федотовна — бригадир тортовщиков-пироженщиков Киевской кондитерской фабрики имени Карла Маркса, Герой Социалистического Труда.
 Примечания